TXI steht für:
 TXI (Unternehmen) (NYSE:TXI), ehemals Texas Industries, US-amerikanisches Baustoffunternehmen
 Aereotaxis (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

txi steht für:
 Ikpeng (auch: Txikão; ISO-639-3-Code), karibische Sprache in Brasilien

Abkürzung